В нескольких городах мира установлен памятник музыкальной группе The Beatles:
 Памятник The Beatles (Ливерпуль)
 Памятник The Beatles (Донецк)
 Памятник The Beatles (Алма-Ата)
 Памятник The Beatles (Екатеринбург)
 Памятник The Beatles (Улан-Батор)